Le Cadeau est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Cadeau, court-métrage tchèque d'animation de Jiří Trnka en 1946.
 Le Cadeau, film d'animation français de Jacques Vausseur et Dick Roberts, sorti en 1961. 
 Le Cadeau, film franco-italien de Michel Lang de 1981
 Le Cadeau (The Gift), film américain de Joel Edgerton de 2015
 Le Cadeau, roman américain de Danielle Steel
 Le Cadeau, épisode de la série télévisée That '70s Show (2005)
 Le Cadeau, album de Maxime Le Forestier (2013)

Voir aussi
 Le Cadeau commun, court-métrage français de Nathalie Donnini (2002)
 Le Cadeau de la vie (Delivering Milo), film américain de Nick Castle (2001)
 Le Cadeau d'Elena, film franco-britannique de Frédéric Graziani (2004)
 Le Cadeau de Noël (Ein Vater zu Weihnachten), téléfilm allemand de Thomas Louis Pröve (2001)
 Le Cadeau de Rigadin, film français de Georges Monca (1916)
 Le Cadeau d'Onésime, film français de Jean Durand (1912)
 Le Cadeau du ciel (A Simple Twist of Fate), film américain de Gillies MacKinnon (1994)

Pages d'homonymie